Алекса́ндр Елисе́ев:
 Елисеев, Александр Васильевич (1859—1895) — русский военный врач и путешественник.
 Елисеев, Александр Владимирович (род. 1991) — российский футболист.
 Елисеев, Александр Владимирович (род. 1972) — российский историк, публицист, общественный деятель, главный редактор портала Правая.ру.
 Елисеев, Александр Григорьевич (1839—1918) —тайный советник, совладелец семейного товарищества.
 Елисеев, Александр Емельянович (в монашестве Алексий; род. 1969) — епископ Русской православной церкви, епископ Галичский и Макарьевский.
 Елисеев, Александр Иванович (1929—2010) — советский и российский геолог.
 Елисеев, Александр Игоревич (1947—1998) — политик, депутат Государственной думы второго созыва.
 Елисеев, Александр Михайлович (род. 1955) — военный деятель, генерал-полковник внутренней службы.
 Елисеев, Александр Николаевич (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Елисеев, Александр Терентьевич (род. 1971) — латвийский футболист.